Моравско-силезская футбольная лига (МСФЛ) () — один из двух третьих по значимости футбольных дивизионов Чехии (второй — Богемская футбольная лига). В лиге участвуют клубы, географически принадлежащие к историческим регионам: Моравии и Силезии.

Игровая система 
В соревновании участвуют 18 клубов. Играют два круга, всего 34 тура.

 Победитель МСФЛ выходит в Футбольную национальную лигу.
 Если из Второй лиги в МСФЛ выбывают два моравских клуба, то из МСФЛ в низший дивизион выбывают клубы, занявших последние три места.
 Если из Второй лиги в МСФЛ выбывают один богемский и один моравский клубы, то из МСФЛ в низший дивизион выбывают клубы, занявших последние два места.
 Если из Второй лиги в МСФЛ не выбывает ни одного моравского клуба, то из МСФЛ в низший дивизион выбывает клуб, занявший последнее место.

Победители лиги

Лучшие клубы лиги

Примечания

Ссылки 
 Сайт МСФЛ
 Страница МСФЛ на официальном сайте Футбольной ассоциации Чехии 

Чехия
Футбольные лиги Чехии